Пата — індійський меч.
 Пата Тетяна Якимівна (1884—1976) — українська художниця.

Топонім 

 Пата () — село у повіті Клуж в Румунії.
 Пата () — село в окрузі Ґаланта Трнавського краю Словаччини.
 Пата — муніципалітет на Філіппінах у провінції Сулу.
 Пата — село в Самоа, на острові Уполу.
 Пата — село в Центральноафриканській Республіці, в префектурі Бамбінґі-Банґоран.